Alex Rose peut désigner :
 Alexandra Rose dite Alex Rose (née en 1946), scénariste et productrice américaine ;
 Alexander Rose dit Alex Rose (né en 1991), athlète américain naturalisé samoan.

Voir aussi 
 Alex Rose, série télévisée américaine diffusée en 2006 sur CBS